Ousseynou Cissé est un footballeur international malien, né le 7 avril 1991 à Suresnes. Il joue actuellement au Oldham Athletic.

Carrière

En club 
Repéré par les recruteurs du club picard, Ousseynou Cissé signe son premier contrat professionnel en faveur du Amiens SC lors de l'été 2010. Auteur de 13 titularisations (19 matchs au total) lors de sa première saison en Ligue 2, il attire la convoitise de plusieurs clubs. Il s'engage alors en 2012 pour le Dijon FCO. Sa polyvalence (il peut très bien jouer défenseur central et milieu défensif) séduit le staff dijonnais. Il entame sa deuxième saison dijonnaise en tant que titulaire au poste de milieu défensif. Ses bonnes prestations font du franco-sénégalais un des joueurs cadres de l'effectif d'Olivier Dall'Oglio. Il réalise lors de sa troisième année dijonnaise une saison similaire à la précédente, avec trente-huit matchs joués.

Le , en fin de contrat au DFCO, Cissé s'engage pour 3 ans au Rayo Vallecano. Début , il est prêté au club belge de Waasland-Beveren.

Le , libre de tout contrat, il rejoint le Gillingham Football Club en EFL League One. Le  il est prêté pour six mois au Leyton Orient en EFL League Two. 

Le , il rejoint Leyton Orient.

Le , il rejoint Oldham Athletic.

International 
De père malien, de mère sénégalaise et étant né en France, Ousseynou Cissé possède la triple nationalité franco-sénégalo-malienne.

Il est convoqué avec le Mali par Alain Giresse à la fin de la saison 2014-2015, pour une rencontre amicale et un match des qualifications pour la CAN 2017. Lors de sa première sélection le , Ousseynou Cissé est titulaire et son équipe obtient le match nul 2-2 face à la Libye en match amical. Une semaine plus tard,le milieu de terrain est de nouveau titulaire et le Mali s'impose 2-0.

Statistiques 
Le tableau suivant récapitule les statistiques d'Ousseynou Cissé durant sa carrière.

Palmarès 
néant

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international malien
Footballeur français
Footballeur sénégalais
Triple nationalité
Joueur de l'Amiens SC
Joueur du Dijon FCO
Joueur de Waasland-Beveren
Joueur du Tours Football Club
Joueur du Milton Keynes Dons FC
Joueur du Gillingham FC
Joueur du Leyton Orient FC
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Naissance en avril 1991
Naissance à Suresnes